EVS steht als Abkürzung für:

 Einkommens- und Verbrauchsstichprobe der amtlichen Statistik in Deutschland
 Energie-Versorgung Schwaben
 Energieversorgung Schwerin
 Enhanced Voice Service von LTE-Mobilfunksystemen, siehe Adaptive Multi-Rate #Enhanced Voice Service (EVS)
 Entsorgungsverband Saar
 European Values Study
 European VCD System, Regelwerk bei grenzüberschreitenden öffentlichen Vergabeverfahren innerhalb der EU
 European Voluntary Service, siehe Europäischer Freiwilligendienst
 Evangelischer Verein für die Schneller-Schulen, Schulförderverein im Nahen Osten
 EVS Euregio Verkehrsschienennetz,  nichtbundeseigenes Eisenbahninfrastrukturunternehmen
 EVS Broadcast Equipment, belgischer Hersteller von Videoservern für Fernsehübertragungen

Abkürzung